Fransko (Franconia, území Franků) může označovat tato území: 
 Franky, historické a jazykové území v dnešním Německu
 Franská říše, historický státní útvar na území dnešní Francie, Německa, Nizozemska, Belgie, Švýcarska, částečně Itálie, Česka, Rakouska, Polska a Španělska.